Sport
 North Road, glossopi labdarúgó-, és krikettstadion
 North Road, manchesteri labdarúgó-, és krikettstadion

Egyéb
 North Road, darlingtoni vasútállomás
 North Road, a Melbourne-i Ormond vasútállomás eredeti elnevezése